Влади́мир Кулико́в:
 Куликов, Владимир (1966—1995) — советский и российский самбист.
 Куликов, Владимир Васильевич (род. 1937) — заслуженный архитектор РФ, доктор архитектуры.
 Куликов, Владимир Иванович — советский историк-марксист.
 Куликов, Владимир Иванович (род. 1953) — российский экономист, профессор Ивановского университета.
 Куликов, Владимир Иванович (1966—2021) — российский государственный деятель.
 Куликов, Владимир Леонидович (род. 1943) — советский и российский дипломат.
 Куликов, Владимир Никандрович (1911—1990) — деятель советской промышленности, Герой Социалистического Труда (1961).
 Куликов, Владимир Николаевич (1908—1990) — хозяйственный и партийный деятель Казахской ССР, Герой Социалистического Труда (1959).
 Куликов, Владимир Николаевич (род. 1923) — советский и российский психолог, профессор Ивановского университета, заслуженный деятель науки РФ (1994).
 Куликов, Владимир Семёнович (1933—2005) — советский и российский журналист-международник, автор книг о Китае. Примечания